Seyssel d'Aix ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor von Seyssel d’Aix (1780–1863), deutscher Offizier und Verwaltungsbeamter
 Johann Klaudius von Seyssel d’Aix (1758–1761), deutscher Generalmajor
 Maximilian Seyssel d’Aix (1776–1855), deutscher Generalleutnant
Camilla Seyssel d’Aix (1836–1918), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Palais Seyssel d’Aix, Schloss in München